Дінара Сафіна була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Шахар Пеєр.

Лі На виграла титул, перемігши у фіналі Вікторію Азаренко з рахунком 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Ніколь Вайдішова (чвертьфінал)
  Надія Петрова (1-ше коло)
  Дінара Сафіна (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (півфінал)
  Шахар Пеєр (півфінал)
  Амелі Моресмо (чвертьфінал)
  Сібіль Баммер (1-ше коло)
  Агнеш Савай (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Одиночний розряд